Crystal Bay ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crystal Bay (Nevada)
 Crystal Bay Township, Minnesota